Jêzik ima lahko več pomenov:

 jezik, temeljno sredstvo sporazumevanja;
 naravni jezik, jezik, ki se uporablja med ljudmi v vsakodnevni komunikaciji;
 umetni jezik, načrtno ustvarjen jezik;
 jezik, organ v ustni votlini;
 jezik, del čevlja in podobnih obuval.